Als Zwingergraben bezeichnet man:
 allgemein den Graben eines Zwingers
 speziell den Graben um den Zwinger (Dresden)
 Gemälde von Canaletto, siehe Der Zwingergraben in Dresden